Хань может означать:

 Народ Хань () — самоназвание китайцев.

 Империя Хань () — империя в Китае (206 до н. э. — 220 н. э.)
 Царство Хань () — одно из трёх царств Древнего Китая эпохи Чжаньго (Хань, Вэй, Чжао), образовавшихся после распада царства Цзинь (403 до н. э. — 230 до н. э.).
 Южная Хань () — государство, существовавшее в период Пяти династий вдоль южного берега Китая с 917 до 971 года.

 Хань — китайская фамилия (клан).
 Хань Дунфан () — китайский рабочий активист и правозащитник, лидер Независимой ассоциации пекинских рабочих во время Тяньаньмэньского протестного движения 1989.
 Хань Линьэр 韓林兒 — предводитель восстания Красных повязок (Хунцзинь ции), провозгласивший себя воплощением будды Майтреи.
 Хань Симэн (кит. трад. 韓希孟, упрощ. 韩希孟, пиньинь Hán Xīmèng) — вышивальщица в Китае XVII века. Известна сохранившимися вышитыми копиями выдающихся художественных работ других авторов, и как самый яркий представитель школы вышивки «Гу».
 Хань Гунъюэ — легендарный мастер тайцзицюаня.
 Хань Гань — китайский художник-анималист эпохи династии Тан.
 Хань Хуан (кит. 韓滉) — китайский государственный деятель и художник эпохи династии Тан.
 Хань Фэй (кит. трад. 韓非, упр. 韩非, пиньинь: Han Fei) (около 325—250 гг. до н. э.) — ведущий идеолог древнекитайских легистов, отстаивавший преимущества деспотической формы правления, высказывания которого нашли отражение в трактате «Хань Фэй-цзы».
 Хань Бо (род. 1973) — современный китайский поэт.

 Хань (река)

 Подводные лодки проекта 091 «Хань» — первые китайские АПЛ.

См. также 
 Сто фамилий